Remering kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rémering-lès-Puttelange, departementet Moselle i regionen Grand Est, 
 Rémering, departementet Moselle i regionen Grand Est,